Parti Socialiste (België), een politieke partij
Parti socialiste (Frankrijk), een politieke partij

Zie ook
Socialistische Partij (doorverwijspagina)